Long Sutton puede hacer referencia a tres parroquias civiles de Inglaterra y a los pueblos que se encuentran dentro de sus respectivos límites:

 Long Sutton, en el condado de Hampshire.
 Long Sutton, en el condado de Lincolnshire.
 Long Sutton, en el condado de Somerset.